Плиски () — железнодорожная станция Конотопского отделения Юго-Западной железной дороги. Расположена на участке Нежин — Бахмач-Пассажирский между остановочными пунктами Хорошее Озеро и Великая Загоровка.

Открыта  года. Расположена в одноимённом селе Борзнянского района Черниговской области.

Примечания

Ссылки 
 Станция Плиски.

Станции Юго-Западной железной дороги